este o emisiune de televiziune anime canadiano-japonezo-americană produsă de TMS Entertainment, Nelvana Enterprises, Man of Action Studios și Spin Master Entertainment sub conducerea lui Kazuya Ichikawa. Seria acționează ca o repornire a anime-ului Bakugan: Luptătorii Bakugan, difuzat în perioada 2007-2012.

Premiera în România a fost pe 27 mai 2019 pe canalul Cartoon Network.În octombrie 2019, s-a anunțat că seria a fost reînnoită pentru un al doilea sezon numit Bakugan: Armored Alliance (アーマードアライアンス Bakugan Āmādo Araiansu), care a avut premiera pe 16 februarie 2020 pe Teletoon și a fost difuzat pe Cartoon Network pe 1 martie 2020. A fost lansat exclusiv online în Japonia pe 3 aprilie 2020. Pe 9 octombrie 2020 a doua jumătate a primului sezon a fost adăugată pe platforma Netflix România.

Dublajul în limbă română 
Dublajul a fost realizat de studioul Fast Production Film.
 
Cristian Neacșu - Dan Kouzo (sezonul 1)
Cristian Niculescu - Dan Kouzo (sezoanele 2 - prezent), alte voci
Theodora Stancu - Lia Venegas
Dan Lupu - Wynton Styles
Ovidiu Mitrică - Shun Kazami
Alin Oprescu - Ajit, lordul Brakken
Teodor Ghiță - Magnus Black
Alexandra Radu - China Riot, Maggie, Bobby (episodul 5b)
Virgil Aioanei - Drago
Adina Lucaciu - Pegatrix, Emily, Philomena Dusk
Ovidiu Tudorache - Hydorous (episoadele 1 - 26)
Elias Ferkin - Hydorous (episoadele 27 - prezent)
Raluca Botez - Ms. Kravitz (episodul 4a), Mac, Max, E, Phaedrus, China Riot (episoadele 49 - 50)
Doru Cătănescu - Cyndeous, Ichiro Kazami
Mihai Muteniță - Trox, colonelul Tripp
Olimpia Mălai - Ms. Kravitz (începând cu episodul 7a), Barbara Kouzo (episodul 10a), Dee
Răzvan Theodorescu - Benton Dusk (episodul 13), Thryno, Kurin, alte voci
Bogdan Păduroiu - Gorthion, Benton Dusk, Strata Vânătorul (sezonul 1a)
Octavian Mitrică - Bill Kouzo (episodul 4a)
Tudor Dobrescu - alte voci
Cătălin Rotaru - Masato (sezonul 1b),Strata Vânătorul (sezoanele 1b - 2)
Gabriel Costin - Tiko
Ionuț Grama - Storm
Eliza Păuna - Sophie
Adi Dima - alte voci

Episoade

Note

Serii anime și manga
Seriale de animație
Desene animate